Meneghello ist der Familienname folgender Personen:

 Luigi Meneghello (1922–2007), italienischer Autor
 Matteo Meneghello (* 1981), italienischer Rennfahrer